Arlène est un personnage de la bande dessinée Garfield.
 Tempête tropicale Arlene est le nom d'une tempête tropicale (2005).